Skinny Call Control Protocol, (in italiano: Protocollo di controllo di chiamata snello) un protocollo proprietario di controllo di terminali VoIP, di Cisco Systems
 Signalling Connection Control Part,(in italiano: Parte di controllo di connessione di segnalazione) un protocollo per le reti telefoniche PSTN SS7 che segue le raccomandazioni ITU-T Q.713
 Propagazione sparsa condizionale delle costanti (dall'acronimo del termine inglese Sparse Conditional Constant Propagation), una tecnica di ottimizzazione usata nei compilatori
 Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori dall'acronimo inglese di Scientific Commitee on Consumer Products